Gaditano – abitanti di Cadice
Gaditano – abitanti di Provincia di Cadice